Марк Ковелл — британський яхтсмен
 Саймон Ковелл — англійський телеведучий 
 1898 Ковелл — астероїд